Koncipient může být:

 pomocný úředník, písař
 osoba připravující se v praxi na budoucí povolání
 advokátní koncipient
 notářský koncipient
 exekutorský koncipient
 poradenský koncipient

Administrativní profese